Саваренский — фамилия; имеет женскую форму Саваренская.

 Саваренский, Евгений Фёдорович (1911—1980) — советский геофизик, член-корреспондент АН СССР, сын Саваренского Ф. П.
 Саваренский, Фёдор Петрович (1881—1946) — советский гидрогеолог, академик АН СССР.

Саваренская 
 Саваренская, Ольга Сергеевна (1948—2000) — советский театральный художник, живописец, график.
 Саваренская, Татьяна Фёдоровна (1923—2003) — советский и российский учёный и педагог, дочь Саваренского Ф. П.